Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London gibt es Wettbewerbe im
 Hallen-Volleyball und
 Beachvolleyball.